Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2016 se konalo ve dnech 5. a 6. března 2016 v rychlobruslařské hale Sportforum Hohenschönhausen v německém Berlíně. Jednalo se o 110. šampionát pro muže a 74. pro ženy. Z předchozího mistrovství světa obhajovali tituly mistrů světa Nizozemec Sven Kramer a Češka Martina Sáblíková, přičemž v Berlíně oba své prvenství obhájili. Pro Kramera to byl osmý vícebojařský titul, pro Sáblíkovou, která byla jedinou členkou české výpravy na šampionátu, čtvrtý.

Muži 
Mužského mistrovství světa ve víceboji se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 20 z Evropy: Itálie (3), Norsko (3), Polsko (3), Rusko (3), Německo (2), Nizozemsko (2), Belgie (1), Bělorusko (1), Francie (1), Lotyšsko (1); 1 ze Severní Ameriky: Kanada (1); a 3 z Asie: Čína (1), Japonsko (2).

Ženy 
Ženského mistrovství světa ve víceboji se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 16 z Evropy: Nizozemsko (3), Polsko (3), Rusko (3), Německo (2), Norsko (2), Bělorusko (1), Česko (1), Itálie (1); 2 ze Severní Ameriky: Kanada (1), Spojené státy americké (1); a 6 z Asie: Čína (3), Japonsko (3).

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2016, isuresults.eu

2016
Rychlobruslení v roce 2016
Rychlobruslení v Německu
Sportovní události v Berlíně
Sport v Německu v roce 2008